Arani puede referirse a:
 Arani, ciudad de Bolivia en el departamento Cochabamba.
 Arani (Tamil Nadu), ciudad de India en el distrito de Thiruvannamalai, Tamil Nadu.